Installatie (software), een computerprogramma gereedmaken voor uitvoering
 Chargeren (persoon), iemand met de verantwoordelijkheden van een ambt of functie belasten

Zie ook 
 Installatie (doorverwijspagina)